Csák László (1925) nyelvész
Csák László labdarúgó